Het ATP-toernooi van Tokio 2018 (met de officiële naam Rakuten Japan Open Tennis Championships 2018) werd van 1 tot en met 7 oktober 2018 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio. Er werd gespeeld op de overdekte hardcourtbanen van het Musashino Forest Sports Plaza.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

2018
Tokio